Okręty US Navy o nazwie USS  "Viking":
 Pierwszy  był przerobionym jachtem. W służbie marynarki od maja do września 1898 i od września do października 1899.
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1918-19.
 Trzeci  był okrętem ratowniczym. Wszedł do służby w 1942, skreślony z listy w 1953.

Viking